Каса́ткина — женская форма русской фамилии , а также топоним:

 Известные носители 
 Касаткина, Александра Петровна (1913—1999) — Герой Социалистического Труда, доярка. 
 Касаткина, Дарья Сергеевна (род. 1997) — российская теннисистка.
 Касаткина, Людмила Ивановна (1925—2012) — российская актриса.
 Касаткина, Наталия Дмитриевна (род. 1934) — российская артистка балета и балетмейстер.
 
 Касаткина, Ольга Юрьевна (род. 1987) — российская футболистка.
 Касаткина, Розалия Францевна (род. 1934) — советский лингвист, диалектолог и фонетист.
 Касаткина, Татьяна Александровна (род. 1963) — российский литературовед.

Составные фамилии 
 Касаткины-Ростовские

Топоним 
 Касаткина — деревня в Юрлинском районе Пермского края.